Une diaspora désigne la dispersion d'un ou plusieurs peuples ou populations (juif, africains, Rrom, Kurdes) à travers le monde.

Autres usages

Informatique 
 Diaspora*, application web de réseau social, proche de Facebook ou Hubzilla.

Musique 
 Diaspora, album du rappeur Sat l'Artificier (2010)
 Diaspora, album du rappeur américain GoldLink (2019)